Le couvent des Jésuites est un couvent situé à Aix-en-Provence.

Histoire 

La chapelle du couvent fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1982 ; elle a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 1949 qui a été annulée.

Descriptif du bâtiment

Références

Articles connexes
 Liste des monuments historiques d'Aix-en-Provence

Monument historique à Aix-en-Provence
Monument historique classé en 1982
Couvent monument historique en France
Couvent dans les Bouches-du-Rhône